Gaozu – cesarz Chin z dynastii Han, panujący w latach 206–195 p.n.e.
 Gaozu – cesarz z dynastii Tang, panujący w latach 618-626